Констанца од Тулуза (; око 1180 — после 12. маја 1260) била је ћерка Ремона VI и Беатрис од Безјеа, а такође и краљица Наваре, као прва супруга краља Санча VII Наварског.

Од њега се развела 1200. године, наводно због његове хомосексуалности.

Након тога се удала за Петра Бермонда II од Совеа, са којим је имала децу:
 Петар Бермонд
 Рајмонд
 Бермонд
 ћерка
 Беатрис
 Сибила

Породично стабло

Референце 

Navarske kraljice
Рођени 1178.
Умрли 1260.